Йорген Йонссон (; 29 сентября 1972, Энгельхольм, Швеция) — профессиональный шведский хоккеист, нападающий. Брат хоккеиста Кенни Йонссона. С 2012 года является спортивным директором шведского клуба «Ферьестад».

Карьера 

Начинал карьеру в клубе своего родного города «Рёгле». В 1994 году был задрафтован клубом НХЛ «Калгари Флэймз», однако продолжал выступать в Швеции — в 1995 году перешёл в клуб «Ферьестад» из Карлстада. В 1999 году всё же уехал в НХЛ — «Калгари» уступил права на Йонссона клубу «Нью-Йорк Айлендерс», за который играл его брат Кенни. Тем не менее, в «Островитянах» у Йонссона не заладилось, и он подумывал о возвращении на родину. 11 марта 2000 года «Айлендерс», чтобы не потерять хоккеиста без компенсации, обменяли его в «Анахайм Майти Дакс», за которых Йонссон провёл лишь 13 матчей в конце сезона 1999/2000. По окончании сезона он вновь присоединился к «Ферьестаду», за который играл ещё девять лет — до 2009 года.

Является рекордсменом сборной Швеции по количеству игр — провёл в составе «Тре Крунур» 285 матчей. Четырежды принимал участие в Олимпиадах, став двукратным олимпийским чемпионом, а также 12 раз — в чемпионатах мира. В 2006 году стал автором уникального достижения — в одном и том же сезоне стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира и чемпионом Швеции. На трёх чемпионатах мира являлся капитаном сборной Швеции.

Награды и достижения 
 Двукратный чемпион Олимпийских игр (1994, 2006)
 Чемпион мира (1998, 2006)
 Серебряный призёр чемпионата мира (1997, 2003, 2004)
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1994, 1999, 2001, 2002)
 Чемпион Швеции (1997, 1998, 2002, 2006, 2009)
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (2001, 2003, 2004, 2005)
 «Золотая шайба» — лучший игрок чемпионата Швеции (1997)
 Включён в зал славы шведского хоккея (2013)

Статистика выступлений

Клубная карьера

В сборной

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Йорген Йонссон — профиль на Hockey-Reference.com 
 Йорген Йонссон — биография на сайте Legends of Hockey 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой